Улица Панфи́лова (также встречается вариант Панфилова улица) — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Улица Панфилова — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Панфилова — улица в Алма-Ате.
 Улица Панфилова — улица в Астане.

Россия 
 Панфилова улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Панфилова — улица в Донецке Ростовской области.
 Улица Панфилова — прежнее (до 1988 г.) название улицы 70-летия Вооружённых сил СССР в Йошкар-Оле.
 Улица Панфилова — улица в Коркино.
 Улица Панфилова — улица в Липецке.

 В Москве:
 Улица Панфилова — улица в Северном административном округе.
 Улица Панфилова — улица в Зеленоградском административном округе.
 Улица Панфилова — улица в посёлке Нахабине Московской области.
 Улица Панфилова — улица в Перми.
 Улица Панфилова — улица в Саранске.
 Улица Панфилова — улица в Таганроге.

Украина 
 Улица Панфилова — улица в Днепре.
 Улица Панфилова — улица в Луцке.